En  :

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Sułkowice est une ville de la voïvodie de Petite-Pologne
 Sułkowice est une gmina mixte du powiat de Myślenice, de la voïvodie de Petite-Pologne
 Sułkowice est un village du powiat de Cracovie
 Sułkowice est un village du powiat de Wadowice

 dans d'autres voïvodies :
 Sułkowice est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Sułkowice est un village de la voïvodie de Mazovie
 Sułkowice est un village de la voïvodie de Sainte-Croix